

Astronomia
 Omar – cratere sulla superficie di Encelado

Cinema
Omar – film palestinese del 2013 diretto da Hany Abu-Assad

Musica
 Omar/Sulla tua mano – singolo di Orietta Berti del 1976

Onomastica
 Omar – nome proprio di persona arabo maschile

Personaggi fittizi
 Omar – personaggio della serie Pokémon
 Omar – personaggio di Lupo Alberto

Persone
 Abdullah Omar – calciatore ciadiano naturalizzato bahreinita
 Aboud Omar – calciatore keniota
 Abu Omar (Hassan Mustafa Osama Nasr) – imam egiziano al centro del caso Abu Omar
 Don Omar – cantante e compositore portoricano
 Mohammed Omar – politico afghano
 Samia Yusuf Omar – velocista somala
 Sereno Omar – politico italiano